El següent calendari és vàlid per a qualsevol any comú començat en divendres. Un any comú és un any de 365 dies, és a dir, un any que no és de traspàs. Aquests anys comencen en divendres 1 de gener i s'acaben en divendres 31 de desembre. En són exemples el 1982, el 1993 i el 1999. El 2021 és un any començat en divendres i el proper serà el 2027.

Altres anys comuns començats en divendres 

Calendari
Setmana